Cynthia DeFelice (nacida en 1951 en Filadelfia, Pensilvania)  es una escritora de libros infantiles estadounidense . Ha escrito 16 novelas y 12 libros ilustrados para lectores jóvenes. Sus novelas están escritas para niños de nueve a doce años.

Biografía 
Nació como Cynthia Carter en 1951. Su padre era psiquiatra y su madre profesora de inglés, que dejó de trabajar para criar a DeFelice y a sus hermanos. Su interés por los libros se lo atribuye a su madre. Empezó a escribir libros infantiles en 1987. Vive en Ginebra, Nueva York .

Bibliografía

Novelas infantiles 

 La extraña escritura nocturna de Jessamine Colter, Atheneum (1988),
 Comadreja, Ateneo (1990),
 Puente del Diablo, Grupo Gale (1992),
 La luz en el ateneo de Hogback Hill (1993),
 El río Lostman, Atheneum (1994),
 El aprendizaje de Lucas Whitaker Farrar, Straus & Giroux (1996), (Libro notable de ALA 1996)
 El fantasma de Poplar Point, Farrar Straus (1997),
 El fantasma de Fossil Glen, Farrar Straus (1998),
 Ningún lugar al que llamar hogar Farrar Straus (1999),
 Muerte en el Puente del Diablo Farrar Straus (2000),
 El Fantasma y la Sra. Hobbs , Farrar Strauss (2001)
 El fantasma de Cutler Creek, Farrar Straus (2004),
 Bajo el mismo cielo, Farrar Straus (2005),
 Manatí perdido, Farrar Straus (2005),
 Bringing Ezra Back, Farrar Straus (2006) (secuela de Weasel )
 Señal, Farrar Straus (2009),

Selección de libros ilustrados para niños 

 Esqueleto danzante, ilustraciones de Robert Andrew Parker, Atheneum (1989) (nombrado Mejor Libro del Año por la Biblioteca del Congreso )
 Clever Crow, ilustraciones de SD Schindler, Atheneum (1998),
 Cold Feet, ilustraciones de Robert Andrew Parker, DK Books for Children (2000), (Premio Boston Globe -Horn Book 2001 al mejor libro ilustrado)

Referencias

Otros sitios web 

 sitio web del autor
 DeFelice en el sitio web de Macmillan Books
 DeFelice en el sitio web de la base de datos de ficción especulativa de Internet

Escritores de ciencia ficción de Estados Unidos
Nacidos en Filadelfia